Ташкент може да се отнася за:
 Ташкент – столицата на Узбекистан
 Ташкент – град в Турция, вилает Кония
 „Ташкент“ – метростанция в Ташкент, Узбекистан
 „Ташкент“ – 4 руски и съветски военни кораба